Rąbień – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gm. Aleksandrów Łódzki
 Rąbień – dawna gmina wiejska, istniejąca do 1954 roku z siedzibą w Rąbieniu
 Rąbień – dawna gromada
 Rąbień AB – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gm. Aleksandrów Łódzki
 Rąbień A – część wsi Rąbień AB
 Rąbień B – część wsi Rąbień AB
 Rąbień-Stary Dwór – część wsi Rąbień AB
 Torfowisko Rąbień – rezerwat przyrody położony na terenie wsi Rąbień AB

Zobacz też: Rąbiń, Rąbienice